Агва де ла Пења има више значења:
  Агва де ла Пења (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де ла Пења (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва де ла Пења (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику